een Britse band; zie Centipede (band)
 een computerspel; zie Centipede (computerspel)